Олеся Николаевна Диденко (20 июня 1981) — российская футболистка, нападающая, игрок в мини-футбол и пляжный футбол.

Биография 
В большом футболе выступала в высшей лиге за московские клубы «Чертаново» и «Измайлово».

Много лет играла в соревнованиях по мини-футболу за клубы «Чертаново», «Снежана-Котельники», «Виктория» (НН), РГАУ-МСХА, «Метеор» (Московская обл.), «Альфа-Банк», «Строгино» и другие. Была одним из лидеров нападения своих команд. Неоднократная чемпионка и призёр чемпионатов России. Входила в число лучших снайперов сезона в высшей лиге, например, в сезоне 2000/01 — 17 голов (четвёртое место). Лучший бомбардир чемпионатов России 2004/05 (38 голов) и 2005/06 (43 гола).

Выступала за сборную России по мини-футболу и была её капитаном. Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года.

В пляжном футболе неоднократно участвовала в финальных турнирах чемпионата России. Чемпионка России 2012 года в составе МГУП и 2013 года в составе московского «Локомотива». Заняла второе место в споре бомбардиров чемпионата 2013 года (7 голов). Бронзовый призёр чемпионатов 2015 года (РГАУ-МСХА) и 2019 года («Строгино»).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте womenfootball.ru
 Профиль на сайте beachsoccer.ru
 Профиль на сайте bsrussia.com
 Профиль на сайте Федерации футбола Москвы
 Профиль на сайте Федерации футбола Московской области
 Профиль на сайте Женской мини-футбольной лиги

Футболистки России
Игроки ЖФК «Чертаново»
Игроки ЖФК «ЦСП Измайлово»